Justine (voornaam), een meisjesnaam
Justine-Herbigny, een gemeente in Frankrijk
Justine, een nummer van Linda Ronstadt van het album Mad Love
Justine of De tegenspoed der deugdzaamheid, erotische roman uit 1791
Justine, Amerikaanse film uit 1969
Justine, Boliviaanse film uit 2016
Justine, Amerikaanse film uit 2019